Aardrijkskunde
 Popelín, gemeente in Tsjechië

Personen met de achternaam Popelin
 Émile Popelin, Belgisch ontdekkingsreiziger
 Marie Popelin, Belgisch feministe